Panola é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Panola (Mississippi)
 Condado de Panola (Texas)

Desambiguações de topônimos